Onex est une commune suisse du canton de Genève;
Onex Corporation est une firme d'investissement canadienne;
Onex est un type d'avion produit par Sonex, Ltd;
ONEX est une filiale du Groupe HERVE.
Homonymie de toponyme